Von brigði — альбом ремиксов группы Sigur Rós, вышедший в 1998 году на лейбле . На сборнике представлены ремиксы на песни из их дебютного студийного альбома Von. Альбом доступен только в Исландии и только через онлайн-магазин группы. Была выпущена также грампластинка на зелёном виниле количеством всего 100 экземпляров, в которую вошли четыре композиции.

Идея создания альбома ремиксов принадлежала Исару Логи Арнарсону, редактору журнала Undirtónar. Его выпуск, помимо прочего, мог бы частично скрасить время ожидания второго студийного альбома. Sigur Rós согласились с предложением. По словам басиста группы Георга Хоульма, «после его выпуска [альбома Von] мы хотели, чтобы исландские музыканты-электронщики сделали ремиксы на все песни из него. Мы получили записи от множества различных людей. Некоторые были хорошими, некоторые — плохими».

Единственная композиция, не являющаяся ремиксом, — «Leit af lífi». Первоначально её планировалось включить в альбом Von, но песня была недоработана, и поэтому было решено поместить её на Von brigði. «Leit af lífi» достигла первого места в исландских хит-парадах и удерживала его целое лето 1998 года.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Sigur Rós
Альбомы ремиксов